Abborragyl kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborragyl, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun, 
Abborragyl (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Abborragyl (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (2,04 ha)
Abborragyl (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Abborragyl (Almundsryds socken, Småland, 625442-143658), sjö i Tingsryds kommun,  (9,37 ha)
Abborragyl (Almundsryds socken, Småland, 625493-143099), sjö i Tingsryds kommun, 

Abborragylet kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborragylet (Vånga socken, Skåne), sjö i Kristianstads kommun,  (1 ha)
Abborragylet (Örkeneds socken, Skåne), sjö i Osby kommun, 
Abborragylet (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Abborragylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624188-143162), sjö i Olofströms kommun,  (5,01 ha)
Abborragylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624566-141595), sjö i Olofströms kommun, 
Abborragylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624663-142649), sjö i Olofströms kommun, 
Abborragylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624325-144143), sjö i Karlshamns kommun, 
Abborragylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624694-143580), sjö i Karlshamns kommun,

Se även
Abborragöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn